Ниже представлен список городов Лаоса по населению. Список составлен на основе официальной переписи населения, проведённой в 1995 году и оценки 2010 года.

Ссылки 
 National Statistics Centre
 Laos: largest cities and towns and statistics of their population World Gazetteer 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Laos